Christian Engström kan syfta på:

* Christian Engström (1827–1916), svensk sjömilitär och kanobåtskonstruktör
 Christian Engström (född 1960), svensk politiker